Matthias Hanke ist der Name folgender Personen:

* Matthias Hanke (Kirchenmusiker) (* 1965), Landeskirchenmusikdirektor
 Matthias Hanke (Autor) (* 1967), deutscher Fotograf, Autor und Journalist